Bähring ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Bähring (1923–2002), deutscher Verlagskaufmann
 Hermann Bähring (1845–1914), deutscher Politiker, MdL Schwarzburg-Rudolstadt
 Karl W. Bähring (* 1917), deutscher Autor und Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Behring